Sandhamn kan syfta på:
 Sandhamn – en ort på Sandön i Värmdö kommun i Stockholms skärgård, 
 Sandhamn, Helsingfors stad – stadsdel i Helsingfors, 
 Sandhamn, Karlskrona kommun –by i Karlskrona kommun, 
 Sandhamn och Görvik – småort i Halmstads kommun, 
 Sandhamn, Gotland – småort i Fröjels socken, 
 HMS Sandhamn (V10) – en vedettbåt i svenska marinen
 M/S Sandhamn –  i Waxholmsbolagets flotta
 Sandhamn (TV-serie) – TV-serie i TV3
 Morden i Sandhamn – TV-serie i TV4 och C More